Йенбай:

 Йенбай — провинция во Вьетнаме.
 Йенбай — город, столица провинции Йенбай.
 Йенбай — база 921-го авиаполка ВВС Вьетнама в провинции Йенбай.
 Йенбай — община в уезде Бави, Ханой.